I Am Not a Human Being II — десятый студийный альбом американского рэпера Lil Wayne, выпущенный 26 марта 2013 лейблами Young Money Entertainment, Cash Money Records и Republic Records. Этот альбом является продолжением восьмого альбома I Am Not a Human Being (2010). Исполнительными продюсерами альбома выступили Wayne, Ronald «Slim» Williams и Birdman.

Об альбоме 
I Am Not a Human Being II вошёл в список самых ожидаемых альбомов 2013 года. Однако после выпуска, альбом получил множество отзывов от музыкальных критиков, которые раскритиковали альбом. Три сингла были выпущены с альбома. «My Homies Still», «No Worries» и «Love Me», которые достигли, соответственно, 38, 29 и 9 строчки на американском чарте Billboard Hot 100. Альбом дебютировал со 2 места на Billboard 200 с 217 тыс. проданными копиями в первую неделю.

Коммерческий успех 
I Am Not a Human Being II дебютировал со 2 строчки на Billboard 200 в первую неделю после выхода, с 217 тыс. проданными копиями.

Список композиций 

Примечания
 Песня «Romance» не вошла в iTunes-версию альбома
 В песне «Gunwalk» принял участие Juicy J, который не указан в титрах.

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Участники записи

Примечания 

Альбомы Cash Money Records
Альбомы Лила Уэйна
Альбомы Young Money Entertainment
Хип-хоп-альбомы
Альбомы, спродюсированные Mike Will Made It
Альбомы, спродюсированные Juicy J